Промысловый налог:

 Государственный промысловый налог (Российская империя)
 Промысловый налог (НЭП)